Nandu Jiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nandu Jiang (vattendrag i Kina), Hainan, 
 Longzhou He, vattendrag, Hainan, 

Robotskapade Kinaförgreningar